Sommerpalais steht für: 

 allgemein eine Sommerresidenz
 Sommerpalais (Baden-Baden) in Baden-Baden
 Erzbischöfliches Sommerpalais (Bratislava), Slowakei
 Sommerpalais (Bordschomi) in Bordschomi, Georgien
 Sommerpalais (Greiz), Schloss in Greiz, Thüringen
 Sommerpalais Michna in Prag
 Sommerpalais (Morysin) in Morysin, Polen
 Sommerpalais (Preobraschenskoje) in Preobraschenskoje (Moskau)
 Sommerpalais (Rzeszów) in Rzeszów, Polen
 Sommer-Palais Peters des Großen in Sankt Petersburg